Джардин-хаус (Jardine House, 怡和大廈) — 52-этажный гонконгский небоскрёб, расположенный в округе Сентрал-энд-Вестерн. Ранее назывался Connaught Center. Построен в 1973 году в стиле модернизма на месте старого здания Джардин-хаус, снесённого в 1968 году (стоимость проекта составила 18,6 млн USD). В 1972—1980 годах был самым высоким зданием Гонконга, а в 1972—1974 годах — всей Азии. Знаменит своими круглыми окнами-иллюминаторами (из-за которых имеет нелицеприятное прозвище «The House of a Thousand Arseholes»). Связан системой пешеходных переходов (Central Elevated Walkway) с другими зданиями района. Девелопером Джардин-хаус является компания Hongkong Land. В здании располагается штаб-квартира корпорации Jardine Matheson (среди других крупных арендаторов — офисы BASF, JPMorgan Chase, Skandinaviska Enskilda Banken, British Airways, Qantas, Clifford Chance и Rolex). Появлялся в кадрах телесериала «Noble House» и фильма «The Amsterdam Kill».

Примечания

Ссылки 

Небоскрёбы Гонконга
Небоскрёбы, построенные в 1973 году
Небоскрёбы высотой от 150 до 199 метров